Air Force Cross bezeichnet Folgendes:

 eine militärische Auszeichnung im Vereinigten Königreich, siehe Air Force Cross (Vereinigtes Königreich)
 eine militärische Auszeichnung in den Vereinigten Staaten, siehe Air Force Cross (Vereinigte Staaten)